Матара:

 Матара — место археологических раскопок и деревня в Эритрее.
 Матара — город в Шри-Ланке.
 Матара — город в Перу.